Refojos peut désigner :
 au Portugal :
 Refojos de Basto, paroisse civile de la municipalité de Cabeceiras de Basto, située dans le district de Braga et la région Nord ;
 Refojos de Riba de Ave, paroisse civile de la municipalité de Santo Tirso, située dans le district de Porto et la région Nord.

Voir aussi 
 Refóios do Lima, paroisse civile de la municipalité de Ponte de Lima, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord.